Лига чемпионов КАФ 1998 — 2-й розыгрыш турнира (34-й, считая и Африканский Кубок чемпионов). Трофей впервые завоевал клуб «АСЕК Мимозас» из Кот-д'Ивуара.

Квалификационный этап

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
RSSSF

1998